het jaar 737 n.Chr.
 het jaar 737 v.Chr.
 de Boeing 737, een vliegtuigtype
 Club 737, een club in het hoogste gebouw van Montreal, Canada